Hüsing steht für:

 Hüsing, Garn, das vor allem auf Schiffen verwendet wird

Hüsing ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Hüsing (1840–1905), deutscher Pfarrer in Gescher
 Georg Hüsing (1869–1930), österreichischer Historiker und Germanist
 Marie Hüsing (1909–1995), deutsche Diakonisse, Dichterin und Schriftstellerin
 Nicola Hüsing (* 1969), deutsche Chemikerin, Materialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Oliver Hüsing (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Silke Hüsing (* 1967), deutsche Ökonomin und Hochschullehrerin